RAF steht für:
 Reichenberger Automobil Fabrik, früherer österreichischer Kraftfahrzeughersteller mit Sitz in Reichenberg (Nordböhmen), Vorläufer der Firma LIAZ
 Reichsarbeitsführer, Rang des Reichsarbeitsdienstes, siehe Reichsarbeitsdienst
 Rigaer Autobusfabrik, sowjetischer und später lettischer Automobilhersteller
 Rote Armee Fraktion, ehemalige linksextremistische terroristische Vereinigung aus Deutschland
 Rote Armee Fraktion (Japan), ehemalige linksextremistische terroristische Vereinigung aus Japan
 , die Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
  (bis 1918 ), britischer Flugzeughersteller
 Rutan Aircraft Factory, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Signum von Ralf Alex Fichtner (1952–2022), deutscher Karikaturist
 RAF Camora (* 1984), österreichischer Rapper
 RAF-Avia, eine lettische Fluggesellschaft

RaF steht für:
 Ring akademischer Freischaren, siehe Deutsche Akademische Freischar

Raf steht für:
 Raf (Protein), Familie von Proteinkinasen
 Raf (Comicautorin) (Raphaëlle Marx; * 1982), französische Grafikdesignerin, Comiczeichnerin und -autorin
 Raf (Sänger) (Raffaele Riefoli; * 1959), italienischer Sänger

Raf. ist das botanische Autorenkürzel von:
 Constantine S. Rafinesque-Schmaltz (1783–1840), US-amerikanischer Polyhistor

raf steht für:
 West-Mewahang (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Siehe auch:
 Raff
 Raph

RAF